Łączany ist der Name von drei Ortschaften im heutigen Polen:

 Łączany (Brzeźnica), in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Brzeźnica
 Łączany (Wierzbica), in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Wierzbica
 Łączany (Namysłów) (deutsch Lankau), in der Woiwodschaft Oppeln, Gemeinde Namysłów